XTC kan vara:

vanlig benämning på drogen MDMA
XTC (musikgrupp)